Le qualificazioni del singolare del WTA Argentina Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 14 novembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Diana Šnaider (qualificata)
  Sára Bejlek (ultimo turno, lucky loser)

  İpek Öz (ultimo turno, lucky loser) 
  Natalija Stevanović (qualificata)

Qualificate 

  Diana Šnaider
  Julia Riera

  Yuki Naito 
  Natalija Stevanović

Lucky loser 

  Sára Bejlek
  Dar'ja Astachova

  İpek Öz

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2022